MacCurdy ist der Familienname folgender Personen:

 George Grant MacCurdy (1863–1947), US-amerikanischer Anthropologe
 John Thompson MacCurdy (1886–1947), kanadischer Psychiater

Siehe auch:
 McCurdy